Seven Springs podría referirse a:

 Seven Springs (Carolina del Norte), pueblo de 86 habitantes; o
 'Seven Springs (Pensilvania), mancomunidad de 126 habitantes.